Борис Максимов:
 Максимов, Борис Константинович (род. 1934) — советский и российский учёный.
 Максимов, Борис Евгеньевич (1891—1947) — врач-психиатр.
 Максимов, Борис Семёнович (1888—?) — врач в Пярну (Пернов) Лифляндской губернии.